Gajah (Baureno)
 Gajah (Gajah)
 Gajah (Ngoro)
Gajah (Pining)
Gajah (Simpang Empat)